PNI steht für:
 Flughafen Pohnpei (IATA-Code)
 Psychoneuroimmunologie
 Palästinensische Nationale Initiative
 Prescott New Instructions, einen anderen Namen für Streaming SIMD Extensions 3
 Perserikatan Nasional Indonesia, eine indonesische Partei
 Private Network Interconnection

PNI